Tegetmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Tegetmeyer (1687–1764), deutscher Organist und Komponist
 Gernot Tegetmeyer (* 1955), österreichisch-deutscher Aktivist
 Henning Tegetmeyer (1572–1618), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Otto Tegetmeyer (1875–1960), deutscher Instrumentenbauer

Siehe auch:
 Tegetmeier
 Tegtmeier
 Tegtmeyer